

Дойлстаун — місто, штат Пенсільванія
 Дойлстаун — селище, штат Огайо
 Дойлстаун Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсильванія
 Дойлстаун — селище, штат Вісконсин